Giesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Marta Giesemann (1897–1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Willi Giesemann (* 1937), deutscher Fußballspieler